Система диких территорий, защищаемых чилийским государством (SNASPE) занимает полную поверхность, превышающую 14 миллионов гектаров, что эквивалентно 19 % территории Чили.
 
Эта система составлена следующих типов территорий:
 Национальные парки
 Национальные заповедники
 Памятники природы
 Природные святыни
 Международные биосферные заповедники
 Территории под защитой конвенции Ramsar

Национальные парки,заповедники и памятники природы

Ссылки 
 Sitio de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), administradora del Sistema de Áreas Protegidas de Chile
 Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 Chilebosque - Flora de bosques nativos de Chile

 
Чили, заповедники
Списки:География Чили